Kees Boeke (pedagoog), een Nederlands pedagoog;
 Kees Boeke (musicus), een Nederlands musicus.